Centerpartiet kan henvise til:

 Centerpartiet – svensk politisk parti
 Centerpartiet (Estland) – estisk politisk parti
 Centerpartiet (Finland) – finsk politisk parti
 Centerpartiet (Island) – islandsk politisk parti
 Centerpartiet (1932) – svensk politisk parti i 1930'erne
 Centerpartiet (Nauru) – politisk parti i Nauru
 Åländsk Center – politisk parti på Åland
 Senterpartiet – norsk politisk parti
 Zentrum – tysk katolsk politisk parti